Arcane steht für

 eine ehemalige australische Progressive-Metal-Band, siehe Arcane (australische Band)
 eine ehemalige US-amerikanische Speed- und Thrash-Metal-Band, siehe Arcane (US-amerikanische Band)
 eine Animationsserie, siehe Arcane (Fernsehserie)